Ле-Шатле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на південь від Парижа, 145 км на південь від Орлеана, 50 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 469 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 970,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Шатле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Шатле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер